Zephyr steht für:
 Zephyr, Figur der griechischen Mythologie
 Zephyr (Зефир), Michail Mukasseis Deckname als sowjetrussischer Spion in Japan, siehe Michail Isaakowitsch Mukassei
 Zephyr (Album),  Jazzalbum von Stephanie Richards (2021)
 Zephyr (Band), amerikanische Rockband
 Zephyr (Betriebssystem), Open-Source-Echtzeitbetriebssystem
 Zephyr (DBMS), ein DataBase Management System für Personal Computer, basierend auf FoxPro
 Zephyr (Künstler), bürgerlich Andrew Witten, amerikanischer Graffitikünstler und Autor
 Zephyr (Protokoll), Instant Messaging-Protokoll
 Zephyr Team, amerikanisches Surf-/Skateteam, siehe Z-Boys
 (12923) Zephyr, 1999 entdeckter erdnaher Asteroid des Apollo-Typs

Fahrzeuge:
 Zephyr, ehemalige britische Automobilmarke, siehe James, Talbot & Davison
 Zephyr, Bezeichnung mehrerer Triebzüge und Verbindungen einer ehemaligen amerikanischen Eisenbahngesellschaft, siehe Chicago, Burlington and Quincy Railroad#Personenverkehr
 Zephyr (Rakete), mit Kerzenwachs betriebene Forschungsrakete
 Airbus Zephyr, unbemanntes Solarflugzeug, entwickelt von QinetiQ
 California Zephyr, Personenfernzug, der zwischen Chicago und Oakland verkehrt
 Ford Zephyr, in Großbritannien und Australien verwendete Modellbezeichnung unterschiedlicher Automobilbaureihen
 Kawasaki Zephyr, Bezeichnung mehrerer japanischer Motorradmodelle
 Lincoln Zephyr, Modellbezeichnung eines 1936 eingeführten amerikanischen Automobils, siehe Lincoln-Zephyr
 Lincoln Zephyr, Modellbezeichnung eines 2005 eingeführten amerikanischen Automobils, siehe Lincoln MKZ
 Mercury Zephyr, amerikanisches Automobilmodell
 Pioneer Zephyr, historischer Stromlinienzug der amerikanischen Bahngesellschaft Chicago, Burlington and Quincy Railroad

Geographie:
 Zephyr (Texas), Stadt in Texas, USA
 Zephyr Cove-Round Hill Village, zu Statistikzwecken definiertes Siedlungsgebiet in Nevada, USA
 Zephyr-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Zephyr Lake (Florida), See im Lake County, USA
 Zephyr Lake (Minnesota), See im Cook County, USA
 Zephyr Lake (New Hampshire), See im Hillsborough County, USA

Zephir steht für:
 Zephir, veraltete Bezeichnung für ursprünglich aus dem Iran stammendes feines Baumwolltuch, siehe Musselin
 Zephir, höchste Faserqualität im Textilrecycling, siehe Reißwolle
 Zephir, Titel eines deutschen Romans von 2008, siehe Albert Ostermaier
 Zephir (Schiff), ein deutscher Torpedodampfer
 Zephir (Unternehmen), italienischer Fahrzeughersteller

ZEPHYR steht für:
 ZEPHYR – Raum für Fotografie, ein Ausstellungsort der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, siehe Reiss-Engelhorn-Museen#Einrichtungen

Siehe auch:
 Cefiro
 Zefir
 C4
 Xephyr